Кызыл-Коба:

 Кызыл-Коба — комплекс пещер в Крыму
 Кызыл-Коба — ландшафтно-рекреационный парк в Крыму
 Кызыл-Коба — памятник природы в Крыму
 Кызыл-Коба — название упразднённого села Краснопещерное до 1948 года